kawa – napój
 kawa (kawowiec) – rodzaj rośliny uprawnej
  Kawa – starożytne miasto w Nubii
 Kawa – komedia Adama Kazimierza Czartoryskiego
 Kawa – interpreter języka Scheme
 KAWA – Kaczogrodzka Agencja Wywiadowczych Asów, fikcyjna organizacja występująca w komiksach Disneya

Osoby o nazwisku Kawa:
 Adam Kawa (ur. 1942) – krakowski poeta
 Franciszek Kawa (1901–1985) – sportowiec
 Janina Zagrodzka-Kawa (1918–2020) – tłumaczka literatury, poetka
 Katarzyna Kawa (ur. 1992) – polska tenisistka
 Marek Kawa (ur. 1975) – polityk, nauczyciel, poseł na Sejm V kadencji
 Marian Kawa (ur. 1955) – polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji
 Sebastian Kawa (ur. 1972) – pilot szybowcowy